Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2011 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters 2011 in dieser Billardvariante. Das Turnier wurde vom 23. bis zum 30. April 2011 von der Asian Confederation of Billiard Sports (ACBS) in Indore im indischen Madhya Pradesh ausgetragen. Sieger wurde der Thailänder Passakorn Suwannawat, der im Finale den Inder Aditya Mehta besiegte. Das höchste Break spielte mit einem 140er-Break Tian Pengfei aus der Volksrepublik China.

Modus 
Es nahmen insgesamt 41 Spieler teil, die zu Beginn des Turnieres für eine Gruppenphase in sieben Vierer- und eine Fünfer-Gruppe aufgeteilt wurden. In jeder Gruppe spielte jeder Teilnehmer einmal gegen jeden seiner Gegner. Am Ende rückten die beiden besten Spieler jeder Gruppe in die Finalrunde vor. In dieser wurde der Turniersieger per K.-o.-System ermittelt.

Finalrunde 
Achtel- und Viertelfinale fanden im Modus Best of 9 Frames, das Halbfinale und das Endspiel im Modus Best of 11 Frames statt.

Finale 
Im Finale trafen Aditya Mehta und der Thailänder Passakorn Suwannawat aufeinander. Letzterer prägte das Spiel und verteidigte eine frühe Führung zum 6:2-Endstand. Passakorn erhielt anschließend die Startberechtigung für die Saison 2011/12 der professionellen Snooker Main Tour.

Century Breaks 
Während des Turnierverlaufs wurden insgesamt 13 Century-Breaks von neun verschiedenen Spielern gespielt.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2011
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in Indien
Sportveranstaltung in Indore